Марсель Морон (5 марта 1929 — 21 января 2022) — швейцарский футболист, игравший на позиции нападающего. Известен по выступлениям в ряде швейцарских клубов, в том числе в составе клуба «Ла-Шо-де-Фон», с которым дважды становился чемпионом Швейцарии и трижды обладателем Кубка Швейцарии, а также в составе сборной Швейцарии.

Его племянник, Ив, также был футболистом.

Клубная карьера 
Марсель Морон начал футбольную карьеру в 1946 году в составе клуба «Янг Феллоуз Ювентус», в котором провёл пять сезонов. С 1951 года играл в составе клуба «Ла-Шо-де-Фон». Именно в составе этой команды Морон добился своих наивысших успехов на внутренней арене, дважды выиграв вместе с командой национальный чемпионат и трижды национальный кубок. В сезоне 1954/55 нападающий стал лучшим бомбардиром швейцарского первенства, отличившись 30 забитыми мячами.

В сезоне 1958/59 Марсель Морон играл в составе клуба «Серветт», а в сезоне 1959/60 — в составе «Ксамакса». С 1960 по 1964 год играл за «Гренхен». Далее поочерёдно возвращался в «Ла-Шо-де-Фон» и «Ксамакс», за которые отыграл по сезону. Завершил выступления в сезоне 1966/67 в составе «Шенуа».

Выступления за сборную 
В 1952 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Швейцарии. В течение карьеры в национальной команде, продолжавшейся до 1960 года, провёл в ее форме десять матчей, забив два гола. В составе сборной был участником домашнего чемпионата мира 1954 года, впрочем, на самом чемпионате на поле не выходил, находясь постоянно в запасе.

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Янг Феллоуз Ювентус»
Игроки ФК «Ла-Шо-де-Фон»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Гренхен»
Игроки ФК «Шенуа»
Футбольные тренеры Швейцарии
Тренеры ФК «Ла-Шо-де-Фон»